

Любаня — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства
 Любаня — село в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства